Kršćanstvo je najzastupljenija vjera u Švicarskoj.

Povijest
Švicarska je jedna od zemalja gdje je kršćanstvo došlo u kasno rimsko doba, a proširilo se u ranom srednjem vijeku.

Galerija

Izvori